Johannes Hoffmann (SPD) (1867-1930), Duits politicus en minister-president van Beieren (1919-1920)
Johannes Hoffmann (CVP) (1890-1967), Duits politicus en minister-president van Saarland (1947-1955)